

Patronyme 

 George J. Borjas (1950), économiste américain ;
 Lorena Borjas (1960-2020), militante mexicano-américaine des droits des immigrants et des personnes trans ;
 Melissa Borjas (1986-), arbitre internationale hondurienne de football ;
 René Borjas (1897-1931), footballeur uruguayen.